

Cinéma 

 Just Friends, film belge réalisé par Marc-Henri Wajnberg en 1994 ;
 Just Friends, film américain réalisé par Maria Burton en 1996 ;
 Just Friends, film américano-canadien réalisé par Roger Kumble en 2005 ;
 Just Friends?, film sud-coréen réalisé par Kim Jho Kwang-soo en 2009 ;
 Just Friends, téléfilm néerlandais de 2018.

Musique 
 Just Friends, une chanson de John Klenner et Sam M. Lewis, devenue un standard de jazz ;
 Just Friends, un album du pianiste de jazz Martial Solal sorti en 1997 ;
 Just Friends, un quintette de jazz composé de Dominique Burucoa (trompette), Emmanuel de Montalembert (guitare), Laurent Aslanian (contrebasse), Arnaud Labastie (piano)et Antoine Gastinel (batterie) ;
 Just Friends, un album du chanteur Musiq Soulchild, sorti en 2000.